Příjmení Hensley nosí více významných osobností:

 Jon Hensley (* 1965) – americk herec a zpěvák
 Ken Hensley (1945–2020) – britský hudebník
 Shuler Hensley (* 1967) – americký zpěvák a herec